GTW est un sigle qui peut désigner :
 Global Trade Watch, une organisation altermondialiste ;
 Grand Trunk Western Railroad, une importante compagnie de chemin de fer américain de classe I ;
 Stadler GTW (où GTW signifie GelenkTriebWagen), une gamme modulaire de rames automotrices construites par l'entreprise suisse Stadler Rail.